Unter Fahrradkomponenten versteht man in der Fahrradtechnik insbesondere alle Teile der Schaltung und der Bremsen an einem Fahrrad. Die Zusammenfassung eines kompletten Satzes von Komponenten bezeichnet man auch als Gruppe. Die Gruppe besteht üblicherweise mindestens aus folgenden Bauteilen:
 Schaltwerk
 Umwerfer
 Tretkurbeln
 Innenlager
 Kettenblätter
 Zahnkranzpaket
 Bremsen
 Schalt- und Bremsgriffe (in der Regel als Einheit)
 Naben
Es gibt keine klare Definition oder Abgrenzung, welche Bauteile dazugehören. Manchmal werden auch andere Teile, wie etwa die Kette, der Steuersatz, Bowdenzüge, Sattelklemmbolzen oder ähnliche Teile zur Gruppe gezählt.

Die größten Hersteller von Komponenten sind Shimano, Campagnolo, SRAM und Falcon. Teile unterschiedlicher Hersteller lassen sich manchmal nicht kombinieren; Teile desselben Herstellers sind im Allgemeinen zueinander kompatibel.

Beispiele 

Die folgenden Beispiele sind Gruppen der zurzeit bekanntesten Komponentenhersteller. Die Namensnennung erfolgt in qualitativ aufsteigender Reihenfolge, die Namen derzeit nicht mehr produzierter Gruppen sind in Klammern dargestellt.

Literatur 
 Michael Gressmann, Franz Beck, Rüdiger Bellersheim: Fachkunde Fahrradtechnik. 1. Auflage. Verlag Europa-Lehrmittel, Haan-Gruiten 2006, ISBN 3-8085-2291-7.
 Fritz Winkler, Siegfried Rauch: Fahrradtechnik Instandsetzung, Konstruktion, Fertigung. 10. Auflage. BVA Bielefelder Verlagsanstalt GmbH & Co. KG, Bielefeld 1999, ISBN 3-87073-131-1.

Weblinks 
 Übersicht der wichtigsten Komponentenhersteller

Fahrradtechnik
Fahrradbauteil